Вифлее́мская ико́на Бо́жией Ма́тери, или «Улыба́ющаяся Богоро́дица» — чудотворная икона Богородицы, находящаяся в храме Рождества Христова в Вифлееме в нескольких метрах справа от спуска в пещеру Рождества.

Иконография 
Данная икона относится к типу Одигитрия (Путеводительница).
В левой руке Божественного Младенца изображена держава, символ царственной власти, правой Он благословляет всех молящихся.

Предположительно, икона русского письма. По другому предположению, по манере письма икона наиболее близка к греко-арабскому стилю.

Особенностью иконы является изображение Богородицы на ней улыбающейся. Считается единственной иконой с улыбающейся Богоматерью.

Происхождение иконы 
Исторических данных о происхождении иконы нет. Есть предположение, что Вифлеемская икона была пожертвована в базилику Рождества Русским императорским домом. Считается, что образ был передан императрицей Елизаветой Петровной, когда она исцелилась пред ним от тяжёлой болезни.

По другой версии, по молитве перед иконой исцелилась преподобномученица Елизавета Фёдоровна, которая затем передала икону в базилику в Вифлеем. Риза для иконы была изготовлена из её платья.
 
Тем не менее, в Елисаветинско-Сергиевском просветительском обществе связь этой иконы с именем великой княгини не подтверждают. Гораздо больше указаний на то, что парчовая риза была дарована русской императрицей Марией Александровной, супругой Александра II, но неизвестно при каких обстоятельствах. Реставраторы, работавшие с иконой, считают, что наиболее вероятно, икона написана в конце XVIII века.
 
Согласно другому предположению, первоначально икона находилась в алтаре кафоликона Храма Гроба Господня в Иерусалиме, откуда после пожара в 1808 году была перенесена в Вифлеем вместе с Распятием Иисуса Христа. После устранения последствий пожара Распятие вернули на прежнее место, а икона осталась в храме Рождества Христова в Вифлееме.

Примечания

Ссылки 
Людмила Дианова. Загадка Вифлеемской иконы  // Паломнический центр Московского Патриархата.

Иконы Богоматери по алфавиту
Православная иконография Богородицы